Kózan korábban önálló japán város Hirosima prefektúrában, 2004-ben beleolvadt Szera városába
Kózan-dzsi, japán buddhista templom
Lásd még
Kozan (egyértelműsítő lap)